Нуси-Аланана (, ) — работающий маяк на острове Прюн () в провинции Туамасина, Мадагаскар. 

Высота составляет 60 метров, поэтому маяк занимает двадцать четвёртое место среди самых высоких маяков мира, а также первое по высоте в Африке и Мадагаскаре.

Маяк находится на маленьком острове Прюн в 16 км от города Туамасина, столицы одноимённой провинции. Остров открыт для посетителей, на него можно добраться на лодке, однако посещение самой башни запрещено.

Адмиралтейский номер — D6972. Номер НАГР — 112-32460.

Характеристики

Огонь 
Огонь находится на высоте 60 м над уровнем моря. Группа из трёх мигающих огней. Свет белый. Период обращения составляет 25 секунд. Дальность видимости равна 23 морским милям.

Башня 
Башня сделана из бетона. Форма восьмиугольная. Цвет башни — белый, верхушка (фонарь и галерея) чёрная.

Примечания 

1932 год на Мадагаскаре
Здания и сооружения, построенные в 1932 году
Маяки Мадагаскара